Філі́па (; —) — португальська інфанта. Представниця Авіської династії. Народилася у Сантарені, Португалія. Перша донька і друга дитина португальського короля Дуарте й арагонської інфанти Леонори. Після смерті брата Жуана (1433) стала спадкоємницею португальського престолу. Названа на честь баби-королеви, англійської принцеси Філіппи Ланкастерської. Померла в Лісабоні від чуми. Похована у Батальському монастирі. Також – Філі́па Португа́льська ().

Сім'я 

 Батько:  
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
  
  
  
  
 
  
  
 
 Дядьки і тітки по батьковій лінії:

Родовід

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Поховані в Батальському монастирі